Кле́ймор:

 Клеймор — термин, обозначающий два различных вида меча.
 M18A1 «Клеймор» — американская противопехотная мина.

Персоналии 
 Оливия Клеймор (настоящее имя Ольга Евгеньевна Крючкова; род. 1966) — российская писательница, автор художественных произведений на историческую тематику.

См. также 
 Claymore — манга Норихиро Яги и аниме-сериал по ней.
 Claymore — Музыкальный ансамбль